Кур — река в Хабаровском крае России, левая составляющая Тунгуски (бассейн Амура). Длина — 434 км, площадь бассейна — 13 700 км². Сливаясь с рекой Урми, даёт начало левому притоку Амура — реке Тунгуске.

Притоки 
Объекты перечислены по порядку от устья к истоку.

 8 км: Улика
 58 км: Синка
 63 км: Наи
 94 км: Северная Наи
 97 км: Жунган
 110 км: Громохта
 114 км: Биракан
 130 км: Юлки
 141 км: Сагдаян
 147 км: Черемшовый
 149 км: Алга
 203 км: Ниран
 212 км: река без названия
 225 км: Санар
 226 км: река без названия
 229 км: река без названия
 236 км: река без названия
 236 км: река без названия
 239 км: водоток протока Чанга
 252 км: река без названия
 260 км: Чалбуг
 264 км: Сивач
 272 км: Ярап
 284 км: река без названия
 290 км: Байбал
 290 км: река без названия
 297 км: река без названия
 298 км: Овкучи
 305 км: река без названия
 306 км: Джапталан
 312 км: Калбакан
 312 км: Токтукан
 321 км: Нижняя Биранджа
 325 км: Средняя Биранджа
 329 км: Верхняя Биранджа
 332 км: Колбо
 340 км: Еранна
 341 км: река без названия
 347 км: Якунь
 354 км: река без названия
 362 км: Урша
 365 км: река без названия
 370 км: Уруша
 372 км: река без названия
 375 км: Санарбакит
 378 км: река без названия
 378 км: Утанак
 385 км: река без названия
 386 км: река без названия
 390 км: Горюнская Баргарга
 390 км: Южная Баргарга
 394 км: река без названия
 400 км: Тарыннак
 403 км: Большой Будюр
 405 км: Будюр
 411 км: Утап
 416 км: Верхний Кур

Населённые пункты у реки 

Сверху вниз:
 Хаил, на реке Биракан, до р. Кур на восток около 8 км, до устья р. Биракан около 20 км;
 Иванковцы;
 Пасека;
 Победа;
 Новокуровка;
 Улика-Павловка;
 Улика-Национальное.

Речные обитатели 

В реке Кур обитает таймень, тупорылый (Brachymystax savinovi) и острорылый (Brachymystax lenok); ленки, хариус. Сюда на нерест заходит кета.

Примечания

Ссылки 
 
 

Бассейн Тунгуски (притока Амура)
Реки Хабаровского края